Avenida Manuel Antonio Matta puede referirse a:

 Avenida Manuel Antonio Matta, calle ubicada en Santiago de Chile.
 Avenida Manuel Antonio Matta, calle ubicada en Copiapó.